Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo je u sezoni 1976./77. predstavljala nogometnu ligu petog stupnja natjecanja prvenstva Jugoslavije. Prvak lige je ostvario plasman u Dalmatinsku nogometnu ligu, a iz lige se ispadalo u općinske nogometne lige.  
Sudjelovalo je 12 klubova s područja današnje Dubrovačko-neretvanske županije, a prvak je bio "Hajduk" iz Vela Luke.

Ljestvica 

 ljestvica bez jedne utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Dalmatinska liga 1976./77. 
 Međuopćinska liga Split - Makarska 1976./77. 
 A liga NSO Zadar 1976./77. 
 Liga NSO Šibenik 1976./77. 
 Prvenstvo ONS Dubrovnik 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 9991, god. XXXV, izdano 18. svibnja 1977., str. 9, pristupljeno 2. travnja 2019. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 9997, god. XXXV, izdano 25. svibnja 1977., str. 17, pristupljeno 2. travnja 2019. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1976. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1977. godina 
 

1976-77 MOL Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković
1976-77 Dubrovnik-
MOL Dubrovnik